Okręty US Navy o nazwie USS "Pompano", pochodzącej od ryb z rodziny ostrobokowatych :
 Pierwszy "Pompano" (SS-181) był okrętem podwodny typu Porpoise, który został zwodowany w 1937 i zniszczony w 1943.
 Drugi "Pompano" (SS-491) miał być okrętem podwodnym typu Tench, ale jego budowa została przerwana w 1945.

Pompano